Балалаев:

 Балалаев, Вячеслав Ефимович (1950—2019) — российский хозяйственный и государственный деятель.
 Балалаев, Игорь Владимирович (род. 1969) — российский актёр.
 Балалаев, Николай Семёнович (1869—после 1917) — член III Государственной думы, священник.